

Film 
 The Life – film del 2002 diretto da Rolando Hudson
 The Life – film per la televisione del 2004 diretto da Lynne Stopkewich

Musica 
 The Life – album di Ginuwine del 2001
 The Life – brano musicale delle Fifth Harmony del 2016

Teatro 
 The Life – musical